Thoman ist der Familienname folgender Personen:

 István Thomán (1862–1940), ungarischer Pianist und Musikpädagoge
 Johann Valentin Thoman (1695–1777), deutscher Architekt
 Josef Thoman (1923–2003), österreichischer Politiker (ÖVP), Präsident des Tiroler Landtages
 Nick Thoman (* 1986), US-amerikanischer Schwimmer
 Nikolaus Thoman (1457–1545), deutscher Geistlicher und Chronist

Siehe auch:
 Thomann
 Toman (Begriffsklärung)
 Tomann